Ранчо Хакарандас има више значења:

 Ранчо Хакарандас (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Хакарандас (Мануел Добладо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику